Корнейчуков — русская фамилия. Является русифицированной версией украинской фамилии . Имеет женскую форму Корнейчукова.
 Корнейчуков, Николай Васильевич (более известен под именем Корней Иванович Чуковский; 1882—1969) — русский советский поэт, публицист, литературный критик, переводчик и литературовед, детский писатель, журналист.
 Корнейчукова, Лидия Корнеевна (известна под фамилией Чуковская; 1907—1996) — советская писательница, поэт, публицист, мемуаристка, диссидент.